Disturbo – in biologia ed ecologia, cambiamento temporaneo delle condizioni ambientali che causa un cambiamento pronunciato in un ecosistema 
 Disturbo –  in elettronica e teoria dell'informazione, rumore, nel senso di segnale non desiderato
 Disturbo mentale - in psichiatria e psicologia, condizione patologica che colpisce la sfera comportamentale, relazionale, cognitiva o affettiva di una persona in modo disadattativo